Étex ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Étex (1808–1888), französischer Bildhauer, Maler, Architekt und Schriftsteller
 Louis-Jules Étex (1810–1889), französischer Maler

Siehe auch:
 Etex